

Patronyme

Sportifs 
František Kučera (1968-), joueur de hockey sur glace tchèque
Jiří Kučera (1966-), joueur de hockey sur glace tchèque
Karol Kučera (1974-), joueur de tennis slovaque
Martin Kučera (1990-), athlète slovaque
Milan Kučera (1974-), coureur de combiné nordique tchèque.
Rudolf Kučera (1940-), footballeur tchécoslovaque
Štěpán Kučera (1984-), footballeur tchèque

Tomáš Kučera (1948-), coureur du combiné nordique tchécoslovaque
Tomáš Kučera (1985-), céiste tchèque

Autres personnalités 
 Jaroslav Kučera (1929-1991), directeur de la photographie tchécoslovaque

Autres 
 Le palais Kučera, palais rococo de Prague.

Patronyme tchèque